Der Ort Komeise an der preußisch-österreichischen Grenze bestand aus folgenden heutigen Orten:
 Chomiąża in der Gemeinde Głubczyce (Leobschütz) in Polen
 Chomýž in der Gemeinde Krnov (Jägerndorf) in Tschechien